la rue Godefroy à Lyon ;
 la rue Godefroy à Puteaux ;
 la rue Godefroy à Paris.